Coffee é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Coffee (Alabama)
Condado de Coffee (Geórgia)
Condado de Coffee (Tennessee)

Desambiguações de topônimos